Szarzyński ist der Familienname folgender Personen:

 Mikołaj Sęp Szarzyński (~1550–1581), polnischer Dichter
 Stanisław Sylwester Szarzyński (~1670–nach 1713), polnischer Komponist

Siehe auch:
 Szarzynski